Клемешев — фамилия; имеет женскую форму Клемешева.

 Известные носители 
 Клемешев, Андрей Павлович (род. 1957) — российский учёный, доктор наук, профессор, ректор Балтийского университета.
 Клемешев, Виктор (настоящая фамилия: Клемешов) — российский певец и музыкант-мультиинструменталист.